

Сінешть () — комуна у повіті Яломіца.
 Сінешть () — село у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Сінешть.
 Сінешть () — комуна у повіті Ясси.
 Сінешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Сінешть.
 Сінешть () — комуна у повіті Вилча.
 Сінешть () — село у повіті Вилча. Адміністративний центр комуни Сінешть.
 Сінешть () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кука.
 Сінешть () — село у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Поткоава.

Сінешть () — село у Унгенському районі.